Anna Bell Peaks (Chatsworth, Califórnia, 26 de julho de 1981) é uma atriz pornográfica, modelo erótica e camgirl americana.

Biografia 
Peaks nasceu em julho de 1981 em Chatsworth, na cidade de Vale de São Fernando de Los Angeles, Califórnia. Depois de se formar no ensino médio, ela foi para a faculdade, onde estudou e terminou a carreira de contabilidade para pagar seus estudos, ela começou a realizar shows na internet, tornando-se uma camgirl, obtendo grandes benefícios.

Ela conquistou uma carreira como uma modelo erótica e camgirl até que decidiu entrar na indústria do cinema em 2015, com 34 anos de idade. Como muitas outras atrizes que começaram depois dos trinta anos, pelo físico, pela idade e pelos seus atributos, Peaks foi rotulada como uma atriz MILF.

Seu corpo se destaca pela variedade de tatuagens que o cobrem. Ela começou a fazer tatuagens aos 18 anos e até agora tem um total de 27 tatuagens.

Em 2016 ela foi indicada para o AVN Award, na categoria de melhor performance solo / provocação por seu papel em I Love Big Toys.

Para 2017, ela recebeu duas outras indicações, desta vez nas premiações XBIZ , nas categorias de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante pelo filme Suicide Squad XXX: An Axel Braun Parody.

Até o momento, ela já gravou mais de 50 filmes para estúdios como Evil Angel, Elegant Angel, Brazzers, entre outros.

Alguns de seus filmes são Dominance and Submission, Inked Angels 5, Lesbians and Their Big Toys, Lex's Tattooed Vixens e Thou Shalt Not Print Marks Upon Thee.

Prêmios e indicações

Ligações externas 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas dos Estados Unidos
Naturais da Califórnia